Walter Nowak ist der Name folgender Personen:

* Walter Nowak (SS-Mitglied) (1912–1943), deutsches SS-Mitglied 
 Walter Nowak (Elektroingenieur) (1931–2017), deutscher Elektroingenieur
 Walter Georg Nowak (* 1925), deutscher Diplomat